Мусина има више значења:

 Мусина (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мусина (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику